Muziek
 Everything Sucks (Descendents), een album van Descendents
 Everything Sucks (Reel Big Fish), een album van Reel Big Fish
 "Everything Sucks", een nummer van Dope op het album Felons and Revolutionaries
 "Everything Sucks", een nummer van Simple Plan op het album Taking One for the Team

Andere onderwerpen
 Everything Sucks!, een serie van Netflix uit 2018
 Everything Sucks, een boek van Hannah Friedman